Tauler puede referirse a:
 Juan Taulero, un teólogo, predicador y escritor místico alsaciano; 
 Antonio Tauler Llull, un deportista español;
 Carlos Tauler (1911-1988), pintor e ilustrador español.
 Josep Maria Margall Tauler, un baloncestista español; o
 Enric Margall i Tauler, un baloncestista español.